Borumand ist der Familienname folgender Personen:
 Manuchehr Borumand (* 1934), iranischer Gewichtheber
 Nur-Ali Borumand (1905–1977), iranischer Musiker und Musiktheoretiker